Long Grove – villaggio statunitense in Illinois
Long Grove – comune statunitense in Iowa